Poyner steht für:

 Poyner (Florida), ein Ort im amerikanischen Polk County in Florida

Poyner ist der Familienname folgender Personen:

 John Poyner, britischer Filmeditor und Tontechniker